Ма́рке (, от  «марки, то есть пограничные земли Анконы») — административная область () на адриатическом побережье Италии. Население — 1 522 608 человек (13-е место, оценка 2019 года). Столица — город Анкона.

Эта область обязана своим именем франкам, которые в X веке её называли словом «Марка» (от  — «область»). Марке включает в себя города и местности с очень непохожей историей и обычаями.

История 
В античные времена эта область была известна как Пицен и в конце III века до н. э. перешла под контроль Рима. После падения Западной Римской империи эти земли подверглись нападениям остготов. После Готских войн (535—554) территория отошла к Византии, войдя в состав Равеннского экзархата. Затем район попал под контроль лангобардов. Были сформированы марки (от древнегерманского слова «марка», которое означает «граница, пограничная территория») Фермо, Камерино и Анкона. Последняя стала административным центром оформившегося региона Марке.

На протяжении многих веков, начиная с 774 года, этот край входил в состав Папской области. В эпоху Возрождения в Марке работали известные представители венецианской школы живописи Карло и Витторе Кривелли.

Административное деление 

Область Марке делится на 5 провинций:

Экономика 
ВВП Марке составляет 2,6 % от ВВП Италии.
Является одним из важнейших центров судостроения Италии.

География 
Область расположена в самом центре адриатического побережья Италии и занимает площадь 9366 км² (15-е место среди областей страны). На севере граничит с Эмилией-Романьей, на северо-западе с Тосканой, на западе с Умбрией, на юге с Абруццо. С востока омывается Адриатическим морем. 

Административный центр области — Анкона, международный торговый и туристический порт. В окрестностях города находятся пещеры Фрасасси. Самая крупная из них — Абиссо-ди-Анкона ()}. Реки: Азо и др.

Примечания

Ссылки 

 Official Site of the Marche Region
 Map of Marche
 Marche Voyager
 Paradise Possible
 MediaSoft
 ItalianVisits.com: Marche